Unidos de Bangu est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Notes et références 

Unidos de Bangu